Freehold bezeichnet folgende Orte:

 Freehold (Greater Manchester), Ortslage in Oldham, Greater Manchester, England
 Freehold (New Jersey), Borough im Monmouth County, New Jersey, Vereinigte Staaten
 Freehold (New York), Hamlet im Greene County, New York, Vereinigte Staaten
 Freehold Township, Township im Monmouth County, New Jersey, Vereinigte Staaten
 Freehold Township (Pennsylvania), Township im Warren County, Pennsylvania, Vereinigte Staaten